Il gruppo della bafertisite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bafertisite 
 Bafertisite
 Delindeite
 Hejtmanite
 Surkhobite

Note 

Bafertisite